Средневековый метал (, ) — поджанр фолк-метала, который объединяет хард-рок или метал со средневековой музыкой. Жанр возник в середине 90-х, благодаря экспериментам групп Subway to Sally, In Extremo и Corvus Corax. Он характеризуется использованием широкого спектра народных и средневековых инструментов.

История

Предтечи 
Немецкая мидивал-фолк-рок-группа 70-х Ougenweide считается одной из самых ранних групп, оказавших влияние на средневековый метал. Несмотря на то, что группа существовала задолго до появления средневекового метала, её причисляют к родоначальникам жанра.

Однако наибольшее влияние на жанр оказала фолк-группа Corvus Corax, образованная в 1989 году. В своих записях Corvus Corax используют музыкальные инструменты собственного изготовления, воссозданные по образам тщательно изученных средневековых инструментов. Они также известны использованием «подлинного исходного материала», исполняя мелодии, записанные в средневековой литературе с помощью невм, однако применяя при этом собственные аранжировки. Они описывают свой подход к средневековой музыке, как «громче, грязнее и мощнее». В результате их ассоциируют с музыкой шумных средневековых таверн и пивных, а не со спокойной музыкой королевских дворцов и церквей.

С другой стороны большое влияние на средневековый метал имела английская фолк-метал-группа Skyclad. На их влияние ссылается группа Subway to Sally. Впрочем влияние Skyclad, создателей фолк-метала, на региональную сцену фолк-метала очевидно.

Начало 
Группа Subway to Sally из восточной Германии была сформирована в 1992 году как англоязычная фолк-рок-группа, включающая элементы ирландской и шотландской музыки. Именно тогда состоялся первый концерт от которого музыканты и ведут отсчет своей деятельности. Начиная со второго альбома «MCMXCV», выпущенного в 1995 году, группа начинает исполнять песни на немецком языке. Под влиянием группы Skyclad они исполняют смесь тяжёлого рока и метала, обогащенного средневековыми мелодиями, проникнутыми в композиции через звучание волынки, шарманки, лютни, мандолины, скрипки и флейты, в сочетании с немецкоязычной романтической поэзией в лирике. С приобретением успеха в родной Германии они становятся изобретателями средневекового метала.

Концерт 1994 года в Берлине способствовал сотрудничеству между рок-группой Noah и участниками вышеупомянутой группы Corvus Corax. Это сотрудничество привело в конечном итоге к превращению Noah в In Extremo. Начав с двух акустических альбомов они выпустили метал-альбом «Weckt die Toten!» в 1998 году. Также немалый успех группе принёс их яркий имидж, они взлетели на вершины германских чартов.

В 1996 году группа Corvus Corax издаёт свой мини-альбом в стиле средневекового фолка с элементами метала. Он был назван «Tanzwut», впоследствии участники группы организуют сайд-проект Tanzwut, для развития темы средневекового метала. Дебютный альбом проекта Tanzwut вышел в 1999. Помимо средневековой музыки и метала альбом содержал элементы индастриэла.

В 1999 году также увидел свет дебютный альбом группы Schandmaul. В арсенале этой баварской группы имеются различные средневековые инструменты, а себя они называют «современными менестрелями». Также как Subway to Sally и In Extremo, Schandmaul пользуются большой популярностью в Германии.

Характеристика 

В средневековом метале, наряду с характерными для жанра инструментами - гитарами, бас-гитарами и ударными, широко используются также традиционные народные инструменты. Наиболее распространены духовые инструменты, такие как волынка, флейта, шалмей и вистл. Многие группы используют в своем творчестве также струнные инструменты: скрипку, колесную лиру, никельхарпу и мандолину. Синтезатор в средневековом метале используется довольно редко, среди групп, имеющих или имевших элементы индастриал-метала в творчестве, можно выделить Tanzwut, Saltatio Mortis и In Extremo. Поскольку данный жанр зародился в Германии, большая часть песен исполняется на немецком языке. Однако коллективы также исполняют народные средневековые песни и баллады на латыни, французском языке, а также скандинавских языках.

Исполнители средневекового метала 
  Cultus Ferox (с 2001)
  In Extremo (с 1995)
  Letzte Instanz (с 1996)
  Morgenstern (с 1998)
  Saltatio Mortis (с 2000)
  Schattentantz (с 1999)
  Schandmaul (с 1998)
  Subway to Sally (с 1992)
  Tanzwut (с 1998)
 Feuerschwanz(с 2004)

Примечания 

Фолк-метал
Музыка Германии